U -{APG IV}- sistemu (2016) za klasifikaciju cvetajućih biljki, naziv asteridi označava kladu (monofiletičku grupu).

Filogenija 
Filogenetsko stablo koje je ovde predstavljeno predloženo je u okviru -{APG IV}- projekta.

Istorija 
Genetička analiza koju je spovedene prema -{APG II}- navodi da je sestra svih drugih asterida -{Cornales}-. Drugi red koji se odvaja od baze asterida su -{Ericales}-. Preostli redovi se grupišu u dve klade, lamide i kampanulide. Struktura te dve klade je promenjena u -{APG III}-.

U -{APG III}- sistemu su preimenovane sledeće klade:
 euasteridi -{I}- → lamiidi
 euasteridi -{II}- → kampanulidi

Reference

Spoljašnje veze 

 -{Asterids in Stevens, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 7, May 2006.}-

Астериди